Салье — французская фамилия. Известные носители:

 Салье, Антуанетта (1639—1730) — французская писательница.
 Салье, Беата (род. 1948) — немецкий археолог
 Салье, Георгий Александрович (1907—1968) — советский физик-акустик и звукооператор киностудии «Ленфильм».
 Салье, Марина Евгеньевна (1934—2012) — российский политик, доктор геолого-минералогических наук.
 Салье, Михаил Александрович (1899—1961) — советский переводчик, востоковед